Lone wolf (terrorisme), een terrorist die alleen opereert en niet als onderdeel van een organisatie.
 Lone Wolf (Oklahoma), plaats in Oklahoma, Verenigde Staten.